Bob Lutz e Stan Smith hanno battuto in finale Patricio Cornejo Seckel e Jaime Fillol 6-3, 6-3.

Teste di serie

 John Newcombe /  Tony Roche (semifinali)
 Bob Lutz /  Stan Smith (Campioni)
 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (primo turno)
 Charlie Pasarell /  Erik Van Dillen (primo turno)

 Owen Davidson /  Ken Rosewall (secondo turno)
 John Alexander /  Marty Riessen (quarti di finale)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Patricio Cornejo Seckel /  Jaime Fillol (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1974